Rancho Texicano, nebo také Rancho Texicano: The Very Best of ZZ Top je kompilační album americké blues rockové skupiny ZZ Top, vydané v roce 2004. Album obsahuje jejich největší hity z let 1970–1992.

Seznam skladeb

Sestava 
 Billy Gibbons – kytara, zpěv
 Dusty Hill – baskytara, klávesy, zpěv
 Frank Beard – bicí, perkuse

Kompilační alba ZZ Top
Kompilační alba z roku 2004
Kompilační alba Rhino Records
Alba v angličtině